

Geografia
 Silla – comune spagnolo della Comunità Valenciana
 Silla – frazione del comune italiano di Sassano (Provincia di Salerno)
 Silla – frazione del comune italiano di Gaggio Montano nella città metropolitana di Bologna
 Silla – fiume affluente del Reno nella città metropolitana di Bologna
 Silla – torrente che affluisce nel Fersina in provincia di Trento
 Silla – uno dei Tre regni di Corea

Persone 
 Silla – rapper tedesco
 Fausto Cornelio Silla – figlio del generale Lucio e politico romano
 Felix Silla – attore, stuntman e circense italiano naturalizzato statunitense
 Lucio Cornelio Silla – generale e dittatore romano
 Publio Cornelio Silla – nipote del precedente e politico romano

Altro
 Cornelio Silla – incrociatore della Regia Marina della Classe Capitani Romani
 Lucio Silla – opera di Mozart
 Lucio Silla – opera di Johann Christian Bach
 Lucio Silla – opera di Pasquale Anfossi
 Lucio Cornelio Silla – opera di Georg Friedrich Händel

Pagine correlate

 La Silla

Altri progetti